Ben-Hur: A Tale of the Christ, novel·la escrita per Lewis Wallace
 Ben-Hur (pel·lícula del 1907), curtmetratge mut basat en la novel·la
 Ben-Hur (pel·lícula del 1925), dirigida per Fred Niblo basada en la novel·la
 Ben Hur (pel·lícula del 1959), dirigida per William Wyler basada en la novel·la
 Club Sportivo Ben Hur, club esportiu argentí